Agnam peut désigner plusieurs localités de la région de Matam au Sénégal dont :
 Agnam-Goly ;
 Agnam Civol ;
 Agnam Lidoubé ;
 Agnam Thiodaye.